Questa è la Cronologia completa delle partite ufficiali della nazionale di calcio del Portogallo dal 1921 ad oggi.

Partite dal 1921 ad oggi

Voci correlate
Nazionale di calcio del Portogallo

Collegamenti esterni
 Incontri ufficiali del Portogallo su EU-Football
Incontri ufficiali del Portogallo su transfermarkt

Nazionali di calcio del Portogallo
Portogallo